Stop the Clocks – raccolta degli Oasis del 2006
Stop the Clocks EP – EP degli Oasis del 2006
Stop the Clocks – brano musicale degli Oasis del 2011
Stop the Clocks – singolo degli Enter Shikari del 2019